Plantkunde
 Rozenfamilie (Rosaceae), familie van tweezaadlobbige planten met 3000-4000 soorten
 Rozen (geslacht Rosa), bloemplanten behorend tot de rozenfamilie
 Wigbladige roos (Rosa elliptica), struik uit de rozenfamilie
 Kleinbloemige roos (Rosa micrantha), struik uit de rozenfamilie
Andere planten met de naam "roos"
 Chinese roos (Hibiscus rosa-sinensis), plant uit de kaasjeskruidfamilie
 Gelderse roos, (Viburnum opulus), struik of lage boom uit de muskuskruidfamilie
 Roos van Jericho (doorverwijspagina), verschillende planten
 Roos van Jericho, ook wel opstandingsplant geheten (Anastatica hierochuntica), een plant uit de kruisbloemenfamilie
 Roos van Jericho (Pallenis hierochuntica), een plant uit de composietenfamilie 
 Valse Roos van Jericho (Selaginella lepidophylla), een mosvaren

Aardrijkskunde
 Roos, plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire

Bedrijf
Brouwerij De Roos, voormalige brouwerij in de Belgische stad Aalst
 Brouwerij De Roos, voormalige brouwerij in de Belgische gemeente Mariakerke
 Brouwerij De Roos, voormalige brouwerij in de Nederlandse plaats Rozendaal
 Stichting De Roos, Nederlandse uitgeverij 

Bouwwerk
 De Roos, windmolen in de Nederlandse stad Delft
 De Roos, huis in de Belgische stad Hasselt
 De Roos, beltmolen in de Nederlandse plaats Westkapelle

Geneeskunde
 Gordelroos of zona, huidziekte
 Roos, schilferige aandoening van de (hoofd)huid
 Wondroos, acute ontsteking van de diepe lagen van de huid en het onderhuidse weefsel

Literatuur
 De naam van de roos, roman van de Italiaanse schrijver Umberto Eco
 De roos en het zwaard, 29e album in de stripreeks Asterix
 De roos van Bantry, 30ste album uit de stripreeks De Blauwbloezen
 De Roos van Dekama, roman van de Nederlandse schrijver Jacob van Lennep
 Een roos van vlees, roman van de Nederlandse schrijver Jan Wolkers
 De zwarte roos, 36ste album in de stripreeks De Rode Ridder

Media
 Als het een roos mocht zijn, Nederlands hoorspel
 Commissaris Roos, Vlaamse televisieserie
 Gouden Roos, Europees festival voor amusementsprogramma's op televisie
 Juf Roos, Nederlands kinderprogramma
 Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS), Nederlandse stichting voor regionale omroepen
 Roos en haar Mannen, Nederlands kinderprogramma
 De roos van Bagdad, Italiaanse tekenfilm uit 1949

Museum
 Gasthuis Onze-Lieve-Vrouw met de Roos, museum en voormalig ziekenhuis in de Belgische plaats Lessen
 Museum De Roos, museum in de Nederlandse plaats Geertruidenberg
 Museumbrouwerij De Roos, museumbrouwerij in de Nederlandse plaats Hilvarenbeek

Muziek
 Linda, Roos & Jessica, Nederlands zangtrio
 Mijn van straat geredde roos, lied van de Nederlandse band De Dijk
 Rank 1, Nederlands dj- en producerduo, voorheen R.O.O.S.
 De roos, lied van de Vlaamse zangeres Ann Christy
 September, gouden roos, lied van de Vlaamse zanger Bob Benny

Onderscheiding
 Gouden Roos, rooms-katholieke onderscheiding
 Gouden Roos, Europese televisieprijs
 Orde van de Roos, Braziliaanse ridderorde
 Orde van de Roos, Bulgaarse ridderorde
 Orde van de Roos, Franse ridderorde
 Orde van de Roos van Lippe, ridderorde in Lippe
 Orde van de Witte Roos, Finse ridderorde
 Zilveren Roos, Nederlandse militaire onderscheiding

Sport
 Roos, het midden van het doel dat men bij diverse (schiet)sporten probeert te raken

Voornaam
 Roos, een meisjesnaam; ook als Rosa (Latijn voor Roos)

Andere
 Roos, heraldische figuur die op veel wapens wordt afgebeeld
 Windroos of kompasroos

Personen met de achternaam (de) Roos
 Aart Roos, Nederlands kunstenaar
 Aat de Roos, Nederlands hockeyer
 Albert de Roos, Nederlands politicus
 Bertil Roos, Zweeds autocoureur
 Charles Roos, Belgisch voetbalbestuurder
 Cornelis Roos, Nederlands verzetsstrijder
 Cornelis Gerardus Roos, Nederlands politicus
 Didi Roos, Nederlands verzetsstrijdster
 Ed Roos, Nederlands voetballer
 Eddy Roos, Nederlands tekenaar en beeldhouwer
 Elisabeth de Roos, Nederlands schrijfster, vertaalster en literatuurcriticus
 Ellen Abbing-Roos, Nederlands beeldhouwer en keramist
 Ellen Beerthuis-Roos, Nederlands beeldhouwer
 Frank Roos, Belgisch atleet
 Fred Roos, Amerikaans filmproducent
 Ger de Roos, Nederlands accordeonist, pianist en orkestleider
 Gerrit Roos, Nederlands gewichtheffer
 Govert de Roos, Nederlands fotograaf
 Han Roos, Nederlands militair
 Henk Roos, Nederlands voetballer
 Henny de Swaan-Roos, Nederlands feministe
 Hotze de Roos, Nederlands jeugdboekenschrijver
 Jake Roos, Zuid-Afrikaans golfer
 Jan Roos, Zuid-Nederlands kunstschilder
 Jan Roos, Nederlands politicus, columnist, journalist en presentator
 Jan de Roos, Nederlands (volks)zanger
 Jan de Roos, Nederlands voetbalcoach
 Jeanne Roos, Nederlands journaliste en presentatrice
 Jef Roos, Belgisch bestuurder en hoogleraar
 Jochem Roos, Nederlands predikant
 John Roos, Nederlands voetballer
 Kelle Roos, Nederlands voetballer
 Mary Roos, Duits zangeres
 Michael de Roos, Nederlands acteur
 Nel Roos, Nederlands danspedagoog
 Nel Roos-Lodder, Nederlands atlete
 Nol Roos, Nederlands presentator en politicus
 Paul François Roos, Nederlands-Surinaams schrijver en dichter
 Raymond Roos, Nederlands voetballer
 Rob Roos, Nederlands politicus
 Robert de Roos, Nederlandse componist en diplomaat
 S.H. de Roos, Nederlands boekbandontwerper, letterontwerper en lithograaf
 Simone Roos, Nederlands jurist en griffier
 Thea de Roos-van Rooden, Nederlands geschiedkundige en politica
 Theo Roos, Nederlands bestuurder
 Toon Roos, Nederlands jazzsaxofonist en jazzcomponist
 Willem de Roos, Nederlands militair
 Willem de Roos, Nederlands politicus
 Wilma Roos, Nederlands zangeres, bekend onder het pseudoniem Country Wilma

Zie ook
 De Roos (doorverwijspagina)
 Roze, de kleur met enigszins vergelijkbare uitspraak
 Windroos (doorverwijspagina)